«Я выбираю Элис» () — канадский телесериал, снятый по мотивам одноименной серии книг Сьюзан Джуби ().

Сюжет 

Действие сериала происходит в городе Смитерс, Британская Колумбия. В центре сюжета — пятнадцатилетняя девочка по имени Элис, которая, несмотря на свой юный возраст ко всему относится крайне критически.

В ролях 

 Карли МакКиллип — Элис МакЛеод
 Коннор Прайс — Мак МакЛеод
 Дэн Пэйн — Джон МакЛеод
 Ребекка Нортан — Дайан МакЛеод
 Майкл Икланд — Маркус
 Райан Роббинс — Боб
 Хэйг Сазерленд — Финн
 Тейлор Хилл — Линда
 Джессика Лаундс — Бэки
 Теган Мосс — Карен Филд
 Бренна О’Брайан — Вайолет
 Рондель Рейнольдс — Рози
 Лори Энн Триоло — Джеральдин
 Дэн Джаффре — Офицер Брэйди
 Джоэль МакФарлен — Винг Ли
 Рейчел Кэйрнс — Барб
 Джон Грей — Сэт
 Джон Кассини — МакДжи
 Бриттни Ирвин — Джейн
 Кристин Липпа — Ирма
 Нира МакЛоклин — Брук
 Хейли Гьюл — Малышка Элис
 Нил Денис — Эйблард
 Беверли Эллиотт — Мадж
 Рей Дж. Сандерчайлд — Гас
 Мина И. Мина — Мистер Махфуз

Список эпизодов

Показ 

Премьера сериала состоялась на канале The Comedy Network 26 марта 2006 года — эпизоды выходили в эфир по пятницам в 20:00 и субботам в 20:30. При трансляции шоу на канале A-Channel сериал выходил по понедельникам в 20:30. Трансляция закончилась 3 сентября того же года после выхода 13 эпизодов.

Ссылки 

 Официальный сайт
 Пресс-релиз на сайте CTV.ca 
 Страница на сайта Achannel.ca
 Сайт поклонников
 

Телесериалы-ситкомы Канады
Телесериалы Канады 2006 года
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Британской Колумбии
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала CTV Television Network
Программы телеканала The Comedy Network